Савинац () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживал 41 человек (33 серба, 7 черногорцев и 1 лицо неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии